żółwinek – człon rodzajowy polskich nazw gatunkowych niektórych pluskwiaków z podrodziny Eurygastrinae:
 żółwinek austriacki (Eurygaster austriaca)
 żółwinek bezzębny (Psacasta exanthematica)
 żółwinek zbożowy (Eurygaster maura)
 żółwinek żółwik (Eurygaster testudinaria)